«Армагеддо́н-попс» — пятнадцатый альбом группы «Гражданская оборона». Все песни для альбома были сочинены в 1988 году Егором Летовым. Как говорил сам Егор Летов, песню «Насекомые» он написал, находясь под влиянием шаманской ритуальной поэтики северных народов, «Ужас и моральный террор» — во время прогулок по уральским склонам, а песню «Новая правда» — «в состоянии крайнего, заиндевелого и скорченного озлобления».

Список композиций 

 Всё записано 18 июля 1989 года на точке «АукцЫона» (Ленинград), а также 18—23 августа и 7—16 сентября того же года в ГрОб-студии (Омск).

 «Мы будем умирать» записан(а) 22 июля 1989 года на точке «АукцЫона».

Участники записи 
Музыканты*
 Егор Летов — вокал, электрические и акустические гитары, бас, шумы
 Кузя Уо — гитара, подпевки, саксофон, шестиструнный бас, шумы
 Джефф Жевтун — гитара, подпевки, бас ()
 Аркаша Климкин — ударные, подпевки
 Серёга Зеленский — гитара (), бас (), подпевки
 Янка Дягилева — подпевки

Производство
 Егор Летов — продюсер, оформление, пересведение, реставрация*
 Наталья Чумакова — пересведение, реставрация, мастеринг*
 Андрей Кудрявцев — фото*, LP-оформление**

История релизов

Примечания

Ссылки 
 Альбом на официальном сайте группы «Гражданская оборона» 
 ГрОб-Хроники | Гражданская Оборона — Поганая молодёжь 
 

Альбомы 1989 года
Альбомы группы «Гражданская оборона»